Теменуга или умалителното Теменужка може да се отнася до:
 цветята от биологичния род Теменуга (Viola), в частност разпространените в България
 Горска теменуга (Viola odorata) – дребно пролетно цвете с малки лилаво-морави цветове и силна миризма;
 Трицветна теменуга (Viola tricolor) – по-едро пролетно и лятно цвете без миризма;
 Теменуга (име) – българско женско име.
 български села:
 Теменуга, област Велико Търново;
 Теменуга, област Кърджали.